Lichsenbach heißen Zuflüsse der Jagst im Stadtgebiet von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:

 Lichsenbach (Engertalbach), linker Zufluss des Engertalbachs (zum Steinbach) bei Gaggstatt
 Lichsenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Diembot